Ефіопія
 Ефіопія (античність)